Plaats in Indonesië
 Sambongrejo (Ngawen), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Sambongrejo (Sambong), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Sambongrejo (Tunjungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Sambongrejo (Semanding), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
 Sambongrejo (Sumberejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java